Neuvéglise est une ancienne commune française, située dans le département du Cantal.
 Neuvéglise-sur-Truyère est, à partir du , une commune française, située dans le département du Cantal.
 Neuvéglise (ou Neuf-Église) est une ancienne paroisse fusionnée à la Révolution avec Huriel (Allier).

Ne pas confondre avec Neuf-Église, commune du Puy-de-Dôme.